Jornal do Brasil
 JB FM
 Just BASIC

Desambiguações de siglas